Het seizoen 2011/12 van de Zondag Hoofdklasse B ging van start op 4 september 2011, de laatste speelronde was op 13 mei 2012. De Zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was UNA, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
** Doordat VV De Valk tweede periodekampioen werd, maar zich plaatste voor nacompetitie tegen degradatie, kreeg EHC een nacompetitie plaats voor promotie
*** Dijkse Boys kreeg 2 strafpunten

Uitleg kleuren

Uitslagen

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag B